Джордж Уи́льям Холл (; 12 марта 1912 — 22 мая 1967), более известный как Уи́лли Холл () — английский футболист, выступавший на позициях правого или левого инсайда за клубы «Ноттс Каунти» и «Тоттенхэм Хотспур», а также за национальную сборную Англии.

Клубная карьера 
Уроженец Ньюарка (графство Ноттингемшир), Уилли играл в футбол за местные школьные команды, после чего выступал за молодёжный клуб «Ньюарк», а также за футбольную команду компании Ransome and Marles Bearings, в которой он работал. 18 ноября 1930 года подписал профессиональный контракт с клубом «Ноттс Каунти», перед этим хорошо сыграв за его резервную команду. В «Ноттс Каунти» Холл провёл два года, забив 7 голов в 32 матчах.

21 декабря 1932 года перешёл в лондонский клуб «Тоттенхэм Хотспур», который заплатил за его переход 2500 фунтов. Дебютировал за «шпор» 24 декабря 1932 года в матче Второго дивизиона против своего бывшего клуба «Ноттс Каунти».

Во время войны был членом лондонского полицейского резерва и продолжал играть за «Тоттенхэм Хотспур» в товарищеских матчах; также играл в качестве гостя за «Нортгемптон Таун».

Всего провёл за «шпор» 222 официальных матча и забил 29 голов с 1932 по 1944 год. Выступал на позициях правого или левого нападающего-инсайда, но в последние годы своей карьеры играл в роли крайнего защитника. В марте 1944 года завершил карьеру из-за травмы голеностопа.

26 сентября 1945 года был назначен главным тренером лондонского клуба «Клэптон Ориент», но 7 декабря того же года подал в отставку из-за серьёзных проблем со здоровьем.

Карьера в сборной 
6 декабря 1933 года дебютировал за национальную сборную Англии в товарищеском матче против сборной Франции. С 1933 по 1939 год провёл за сборную 10 матчей и забил 9 голов, включая пять голов в матче против Ирландии, которая прошла 16 ноября 1938 года на стадионе «Олд Траффорд» (три первых гола забил в течение четырёх минут, что долгое время было международным рекордом и до сих пор является рекордом сборной Англии).

Список матчей за сборную Англии 

Итого: 10 матчей / 9 голов; 7 побед, 1 ничья, 2 поражения

Достижения 
 Лидс Юнайтед
 Второе место во Втором дивизионе (выход в Первый дивизион): 1932/33

 Сборная Англии
 Победитель Домашнего чемпионата Британии: 1937/38, 1938/39 (разделённый титул)

После завершения карьеры 
В марте 1946 года Холлу ампутировали правую ногу ниже колена из-за тромбоза. В мае 1947 года ему ампутировали левую ногу, также из-за тромбоза. Несмотря на потерю обеих ног, Холл был вице-президентом клуба болельщиков «Тоттенхэм Хотспур», а также управлял пабом. В 1946 году «Ноттс Каунти» и «Тоттенхэм Хотспур» провели в его честь памятные матчи.

Холл посетил финал Кубка Англии 1967 года, в котором «Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Челси». Через два дня после этого он умер от сердечного приступа.

В 2006 году был включён в Зал славы футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур».

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Spartacus Educational
 Профиль футболиста на сайте England Football Online

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Ноттс Каунти»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»